Engey est le nom de plusieurs îles islandaises :

 Engey, rattachée administrativement à Reykjavíkurborg, municipalité de la « région capitale » (Höfuðborgarsvæðið) ;
 Engey, située dans la région des Vestfirðir, dans le nord-ouest de l'Islande.